El término Tercera República puede hacer referencia a los siguientes regímenes políticos:

 Tercera República armenia (desde 1993).
 Tercera República checoslovaca (1947-1948).
 Tercera República dominicana (1924-1965).
 Tercera República filipina (1946-1972).
 Tercera República francesa (1870-1940).
 Tercera República helénica (desde 1974).
 Tercera República húngara (desde 1987).
 Tercera República portuguesa (desde 1974).
 Tercera República de Corea del Sur (1963-1972).
 Tercera República de Venezuela (1817-1819).

También puede referirse a estos otros conceptos:
 La Tercera República, grupo musical pop rock español.